Избная:

 Избная — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Избная — река в Архангельской области, приток Сефтры.